Bakirtzis ist der Familienname folgender Personen:
 Charalambos Bakirtzis (* 1943), griechischer Archäologe und Byzantinist
 Evripidis Bakirtzis (1895–1947), griechischer Offizier, Politiker und Ministerpräsident